Deodoro da Fonseca — militar, proclamou a República do Brasil

Geografia 
Marechal Deodoro (Alagoas) — município 
 Praça da Matriz (Porto Alegre) ou Praça Marechal Deodoro 
Praça Marechal Deodoro (São Paulo)
Estação Marechal Deodoro — estação do metrô de São Paulo

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história